Doméstico refere-se ao ambiente compreendido por uma casa ou lar, ou seja, um ambiente particular de um grupo restrito, geralmente familiar, podendo também ser de outro tipo (amigos, colegas de quarto, etc).

No Sistema Internacional de Estados, doméstico pode referir-se também ao ambiente interno de um país em oposição ao ambiente externo. Ex: as atividades, pessoas e demais coisas compreendidas nas fronteiras nacionais do Brasil em oposição aos mesmos fora dessas fronteiras.

Doméstico pode se referir também a qualquer atividade, animal ou objeto particular desse tipo de ambiente. Ex: Animal doméstico, eletrodoméstico, empregado doméstico, etc.

Lugares